Arnaldo Pescuma (São Paulo, 29 de janeiro de 1903  São Paulo, 13 de janeiro de 1968) foi um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Presídio/Boheme
 Tu canción de amor/Madre mia
 Canção do ouvido
 Clyde/Si usted me pone en el cine
 Alice/Hollywood
 Para frente, paulistas!

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência italiana